Biografies:
 Amaya Arzuaga (1970), dissenyadora d'indumentària espanyola
 Carmen Amaya (Barcelona, 1918 – Begur, 1963), ballarina i cantant de flamenc
 Iván Amaya Carazo (Madrid, 1978), futbolista espanyol que ocupa la posició de defensa 
 Diego Flores Amaya (Arriate, 1908 - Morón de la Frontera, 1973), guitarrista flamenc
 Micaela Flores Amaya (Marsella, 1938), ballarina gitana de dansa espanyola
 Toponímia:
 Amaia (ciutat), antiga ciutat al municipi de Sotresgudo (Burgos, Espanya)
 Diòcesi d'Amaya, bisbat que va existir al comtat de Castella entre els segles VII/IX i X
 Miscel·lània:
 Los Amaya, duo musical espanyol format pels germans José i Delfín Amaya a finals dels anys 1960
 Amaya (navegador), eina combinada del W3C composta per un navegador web i una eina d'autor
 Amaya (pel·lícula), comèdia dramàtica letona-hongkonguesa de 2010 dirigida per Māris Martinsons
 Amaya (Guridi), òpera de Jesús Guridi

 Amaya (ciclisme),

 Amaya (cràter),